Перл Моисеевна Фогельман (по мужу —Эйзенштейн; 18 ноября 1900, Москва — 24 сентября 1965, Москва) — советская журналистка, переводчица, редактор, режиссёр, сценарист, киновед, кинокритик. Известна под сценическим псевдонимом «Пера Аташева».

Биография 
Перл Моисеевна Фогельман родилась 18 ноября 1900 в Российской империи города Москвы.

В 1924 году окончила театральную школу.

С 1929 — редактор «Совкино».

С 1932 — ассистент режиссера; с 1942 — режиссер киностудии «Мосфильм».

27 октября 1934 года стала женой Сергея Михайловича Эйзенштейна.

С 25 сентября 1943 — режиссер 2-й категории экспортного отдела Центральной студии кинохроники (с 1944 — ЦСДФ) в порядке перевода из «Союзинторгкино».

Ушла из жизни 24 сентября 1965 года в Москве.

Дополнительная информация 
В 1965-м по завещанию Перы Аташевой, передавшей Союзу Кинематографистов СССР коллекцию книг, документов, личных вещей Эйзенштейна, ранее хранившихся в квартире родителей Аташевой на Гоголевском бульваре, был создан Научно мемориальный кабинет музей С.М.Эйзенштейна в двухкомнатной квартире на Смоленской.

Весь архив режиссёра был сдан на хранение в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ), вещи и библиотека вошли в фонд Научно-мемориального кабинета.

«Кабинет С.М. Эйзенштейна» 22 марта 2018 года прекратил свое существование. 

29 декабря 2018 года в Музее кино на ВДНХа при участии Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и РГАЛИ открылся мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна.

Семья 

 Мать — Юльевна, Вера

 Брат — Юлий Моисеевич Фогельман (1 января 1905 — 12 августа 1970) — советский режиссёр, кинооператор

 Сестра — Зинаида Моисеевна Воинова
 Отец — неизвестен

Личная жизнь 
Муж — Сергей Эйзенштейн (27 октября 1934 — 11 февраля 1948), детей у них не было.

Творчество

Режиссёр 

 1948 — Памяти С. М. Эйзенштейна (документальный)
 1946 — Колхоз «Красный Октябрь» (документальный)
 1945 — Освобожденная Чехословакия (документальный)
 1945 — К пребыванию Э. Бенеша в Москве (спецвыпуск)
 1945 — Колхоз «Красный Октябрь»
 1942 — Наша союзница Америка (документальный)
 1941 — 1942 — Боевой киносборник №5 (документальный), (единственный документальный киносборник; всего было выпущено 12 киносборников (11 из них - игровые)
 1941 — Лицо врага (Фашизм будет разбит)

Сценарист 

 1933 — Металл (СССР, Германия, документальный)

Редактор 

 1942 — Наша союзница Америка

Литература 

 Евгений Николаевич Андриканис.О Пресне, о Париже, о кино: воспоминания кинематографиста.— Iskusstvo, 1988.— 296с.
 Kinost͡senarii: alʹmanakh.— Goskino SSSR, 2000.— 652с.
 Wolf Moskovich, С. Шварцбанд, Анатолий Алексеевич Алексеев.Евреи И Славяне.— Israel Academy of Sciences and Humanities, 1993.— 352с.— ISBN 978-965-7188-09-5.
 Аташева, Пера Моисеевна. Томас Мейган: [Очерк-характеристика]. - Москва; Ленинград: Кино изд-во РСФСР Кинопечать, 1927 ([М.]: тип. Госиздата "Красный пролетарий"). - 16 с.: ил.; 15х11 см.
 Аташева, Пера Моисеевна.  Д. У. Гриффит [Текст]: Сб. мат-лов, посвящ. амер. кинорежиссеру / Сост. П. Аташева, Ш. Ахушков. - Москва: Госкиноиздат, 1944. - 191 с., 8 л. ил., портр.: ил.; 23 см. - (Материалы по истории мирового киноискусства. Американская кинематография/ Под ред. д-ра искусствовед. наук проф. С. М. Эйзенштейна и д-ра искусствовед. наук проф. С. И. Юткевича; Т. 1).
 Аташева, Пера Моисеевна.  Чарльз Спенсер Чаплин [Текст]: [Сборник материалов, посвящ. амер. киноактеру] / Сост. П. Аташева, Ш. Ахушков. - Москва: Госкиноиздат, 1945 (типография "Красный пролетарий"). - 207 с.: ил., портр.; 23 см. - (Материалы по истории мирового киноискусства. Американская кинематография/ Под ред. д-ра искусствовед. наук проф. С. М. Эйзенштейна и д-ра искусствовед. наук проф. С. И. Юткевича; Т. 2).
 Аташева, Пера Моисеевна.  Советское киноискусство. [1919-1939] [Текст]: [Альбом фильмов] / Сост. П. Аташева и Ш. Ахушков; Под общей ред. М. Ромма и Л. Трауберга. - Москва: Госкиноиздат, 1940. - 270 с.: ил., поясн. текст; 28 см.
 Одесские мотивы к 220-летию Одессы. Френкель М. С. - ISBN 978-5-906789-60-0.

Примечания 

Журналисты России
Переводчики России
Редакторы России
Режиссёры России
Сценаристы России
Киноведы России
Кинокритики России
Журналисты Российской империи
Переводчики Российской империи
Редакторы Российской империи
Режиссёры Российской империи
Сценаристы Российской империи
Киноведы СССР
Критики Российской империи
Кинокритики СССР
Люди, известные под псевдонимами